Kizil-Gol (tur. kızılgöl; azer. qızılgöl; perz. قزل گل; dosl. Crveno jezero) se može odnositi na:
 Kızıl Göl, tursko jezero u pokrajini Antalya
 Kızılgöl (Samsun), tursko brdo u pokrajini Samsun
 Kızılgöl Dağı, turska planina između pokrajina Kayseri i Adana
 Kızılgöl (Polateli), tursko naselje u okrugu Polateli u pokrajini Kilis
 Kızılgöl (Hatay) ili Pınarbaşı, tursko naselje u pokrajini Hatay
 Kizil-Gol (Sabalan), iransko jezero podno Sabalana u Ardabilskoj pokrajini
 Kizil-Gol (planina), iranska planina u Ardabilskoj pokrajini